Bieg na 400 metrów przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 55,50, natomiast minimum B 56,55 sekund. Jedyną reprezentantką Polski w tej konkurencji była Anna Jesień.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów zgłoszono 39 zawodniczek z 28 krajów. Płotkarki zostały podzielone na pięć grup. Aby dostać się do półfinału, w którym startowały 24 zawodniczki, należało zająć w swym biegu eliminacyjnym jedno z pierwszych czterech miejsc (Q). Dodatkowo do kolejnej rundy mogły awansować cztery sportsmenki legitymujące się najlepszymi rezultatami wśród przegranych (q).

Półfinał 
Rozegrano trzy biegi półfinałowe. Awans do finału gwarantowało zajęcie pierwszych dwóch pierwszych miejsc w swojej rundzie. Skład finału został uzupełniony o dwie biegaczki, które legitymowały się najlepszymi czasami wśród przegranych.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki w bazie IAAF 

Bieg na 400 m przez płotki kobiet